Radke – niemieckie nazwisko
 Hubert Radke (ur. 1980) – polski koszykarz, występujący na pozycji środkowego
 Jaromir Radke (ur. 1969) – polski panczenista
 Karol Radke (ur. 1976) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 400 metrów przez płotki
 Lina Radke (1903-1983) – niemiecka lekkoatletka specjalizująca się w biegach
 Ronnie Radke (ur. 1983) – amerykański muzyk

Niemieckie nazwiska